Heinrich, variante germanófona de Enrique, hace referencia a:
Heinrich Georg Bronn, geólogo y paleontólogo alemán;
Heinrich J.N. Crantz, médico y botánico austriaco de origen luxemburgués;
Heinrich Magnus, físico y químico alemán;
Heinrich Otto Wieland, químico alemán, premio Nobel de Química en 1927;
Heinrich Schliemann, arqueólogo alemán, descubridor de Troya;
Johann Heinrich Lambert, matemático, físico y astrónomo alemán de origen francés;
Otto Heinrich Warburg, fisiólogo alemán, premio Nobel de Medicina en 1931;
Annemarie Heinrich, fotógrafa alemana nacionalizada argentina.